Plaats in Indonesië
 Gunung Rejo (Way Lima), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung
 Gunung Rejo (Sudimoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Gunungrejo, doorverwijspagina